Riksdagsutskott kan avse:

 Riksdagsutskott (Finland)
 Riksdagsutskott (Sverige)